В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Крістін Шоу і Валері зігенфусс 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Лінкі Бошофф /  Ілана Клосс (1-ше коло)

 Франсуаза Дюрр /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)
 Лора Дюпонт /  Венді Тернбулл (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington